Культивирование:
 Культивирование — разведение, выращивание растительных клеток, тканей, микроорганизмов,  растений, злаков, животных или органов в искусственных условиях. 
 Культивирование — освоение, уход и повышение урожайности земель.

См. также 
 Культивация